Frédéric Chopins nocturner tæller 21 solostykker for klaver komponeret mellem 1827 og 1846. De regnes for nogle af de fineste værker for klaver og har en fast plads i koncertrepertoiret.

Selve nocturnegenren blev opfundet af ireren John Field. Field havde stor indflydelse på Chopin, men Chopin forfinede genren, og Chopins nocturner har en rigere harmonik, mere varieret rytmik og en smidigere melodiføring.

Nocturnerne 1-18 blev udgivet i Chopins levetid i sæt à 2-3 styk. Fra og med opus 27 udgav Chopin sine nocturner parvist, således at de dannede en gensidig kontrast.

Nummer 19-21 blev faktisk komponeret først, nemlig forud for Chopins afrejse fra Polen, men blev udgivet posthumt. Oprindeligt var nummer 20 ikke klassificeret som en nocturne, men ved udgivelsen i 1870 fik den denne titel, og siden er den blevet trykt og indspillet sammen med Chopins øvrige nocturner.

Liste over Chopins nocturner

Noter

Eksterne henvisninger 

Værker af Frédéric Chopin